Postpozice je pozice za něčím. 

Slovo má v lingvistice tyto speciální významy:
 poloha řízeného větného členu za řídicím větným členem
 záložka (slovní druh), neohebný slovní druh, obdoba předložky v některých jazycích, např. maďarštině 
 vytknutí, zpřesnění, zdůraznění větného členu za vlastní větnou konstrukcí („chytil jsem ji, tu myš“), obdoba vsuvky a antepozice